

Sigle 
 Offshore Rating Council 
 Origin Recognition Complex
 Organic Rankine Cycle
 Organizzazione per la ricerca clinica

Codici 
 ORC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Orocué (Colombia)
 ORC – codice vettore ICAO di Air Cordial
 orc – codice ISO 639-3 della lingua orma

Informatica 
 .ORC – estensione file di file sorgente

Religione 
 O.R.C. – Canonici Regolari della Santa Croce
 O.R.C. – Operai del Regno di Cristo

Altro 
 Orc – figura della mitologia di William Blake